Denim and Leather () — четвёртый студийный альбом английской хеви-метал группы Saxon. Был выпущен в 1981 году на французском лейбле Carrere.

История 
Большую часть 1981 года музыканты Saxon провели на гастролях и на запись нового альбома у группы практически не было времени. Альбом записывался с продюсером Найджелом Томасом. Denim and Leather стал первым альбомом Saxon, записанным не на территории Великобритании: диск записывался в студии Aquarius в Женеве и в принадлежащей группе ABBA студии Polar в Стокгольме. Saxon посвятили альбом своим поклонникам и их стилю одежды.

Альбом сопровождался тремя синглами: «And the Bands Played on», «Never Surrender» и «Princess of the Night». Добравшийся до 12-й позиции в британском чарте сингл «And the Bands Played on» стал самым успешным в истории группы. «Never Surrender» занял в чарте 18-ю позицию и стал последним на сегодня синглом Saxon, попавшим в Top-20. Denim and Leather оказался успешным альбомом с коммерческой точки зрения: в чарте Великобритании диск занял 9-е место, в шведском чарте — 21-е, а в чарте Нидерландов — 39-е, в ФРГ Denim and Leather стал первым диском Saxon, попавшим в хит-парад, заняв 37-е место. 7 января 1982 года Denim and Leather получил статус серебряного диска в Великобритании.

Альбом стал последним, записанным с ударником Питом Гиллом. По официальной версии, Гилл покинул группу из-за травмы руки, по другой информации, он был просто уволен. Новым ударником Saxon стал Найджел Глоклер, Гилл же позже играл в группе Motörhead.

В 1982 году песни «Princess of the Night», «Never Surrender» и «Fire in the Sky» вошли в концертный альбом группы The Eagle Has Landed. В 2008 году журнал «Classic Rock» включил Denim and Leather в число лучших альбомов 1981 года.

Список композиций

Участники записи 
 Бифф Байфорд — вокал
 Грэм Оливер — гитара
 Пол Квинн — гитара
 Стив Доусон — бас-гитара
 Пит Гилл — ударные

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Saxon
Альбомы Carrere Records